Tebo est une ville et un kabupaten (département) de la province de Jambi en Indonésie.
Tébo, de son vrai nom Frédéric Thébault, est un dessinateur français.